

Населені пункти та їхні частини
 Міхалково — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалково — село в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міхалково — частина села Кіселево в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалково — колонія в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Міхалково — присілок, Грязовецький район, Вологодська область

Див. також 
 Михалково
 Михалкове

Примітки